A Snipe Class International Racing Association (SCIRA) é a organização que comanda as atividades da classe snipe em todo mundo.

Ligações externas 
Site Oficial

Snipe
Associações náuticas